Gaël Le Bohec (né en 1977), homme politique français, député d'Ille-et-Vilaine ;
 Jeanne Bohec (1919-2010), résistante française ;
 Paul Le Bohec (1921-2009), pédagogue français ;
 Yann Le Bohec (né en 1943), historien et épigraphiste français.